Neotrypaea är ett släkte av kräftdjur. Neotrypaea ingår i familjen Callianassidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Tiofotade kräftdjur
Neotrypaea